Холявко Володимир Васильович (* 1934) — новатор виробництва, сталевар. Член ЦК КПРС у 1966—1971 роках. Герой Соціалістичної Праці.
 Холявко Олексій Павлович (1933—2003) — комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.
 Холявко Руслан Володимирович — старший сержант резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища на -ко